Европско првенство у одбојци 2021. било је 32. издање овог такмичења које се организовало под окриљем ЦЕВ-а, европског одбојкашког управљачког тела. Овогодишњи мушки Евроволеј одржавао се у Пољској, Чешкој, Естонији и Финској; по други пут се првенство играло у четири државе. Број екипа које учествују на турниру и даље је био двадесет и четири.

Квалификације

Жреб 
Састави шешира су били следећи:

Жреб је одржан у Хелсинкију 27. маја 2021. године.

Дворане

Групна фаза

Група А 

 Сатница је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).

Група Б 

 Сатница је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).

Група Ц

Група Д 

 Сатница је по источноевропском летњем времену (UTC+3).

Елиминациона фаза 

 Сатница је по средњоевропском летњем времену (UTC+2).

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале 

{| width=95%
|- align=center
|  2. место  Словенија
| Победник Европског првенства у одбојци 2021.   Италија7. титула| 3. место  Пољска
|}

 Коначан пласман 

 Најбољи тим првенства 
Тим је састављен на основу 375.394 гласа навијача.Најкориснији играч (МВП) Симоне ЂанелиТехничар/дизач
  Грегор Ропрет
Примачи
  Алесандро Микијелето 
  Данијеле Лавија

Средњи блокери
  Марко Подрашчанин
  Пјотр Новаковски
Коректор
  Нимир Абдел-Азиз
Либеро
  Фабио Балазо

Види још 
 Европско првенство у одбојци за жене 2021.

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Европска првенства у одбојци
Одбојка у 2021.
Одбојка у Пољској
Одбојка у Финској